Izabelin (gemeente)
 Izabelin (powiat Warszawski zachodni)
 Izabelin (powiat Turecki)
 Izabelin C